Перечень профессиональных культуристов (мужчины)
 Список профессиональных культуристов (женщины)